Die Abkürzung TND steht für
 Tertium non datur, ein Begriff aus der Logik
 Tunesischer Dinar, als Währungscode nach ISO 4217

TND